Кременчугская и Лубенская епархия — епархия Украинской православной церкви, объединяет приходы и монастыри на территории юго-западной части Полтавской области; включает в себя Кременчугский (за исключением города Горишние Плавни) и Лубенский (за исключением Мгарского монастыря) районы, а также территорию упраздненного Лохвицкого района, ныне входящую в Миргородский район.

История 
Создана 14 ноября 2007 года решением Священного Синода Украинской Православной Церкви путём выделения из состава Полтавской и Кременчугской епархии. Епископом Кременчугским и Хорольским определено быть архимандриту Евлогию (Гутченко), ректору Одесской духовной семинарии, с освобождением его от должности ректора. Хиротония состоялась в Киеве 25 ноября 2007 года.

Определением Священного Синода УПЦ от 8 мая 2008 года согласно рапорту, поданному епископом Кременчугским и Хорольским Евлогием, утверждён новый титул правящих архиереев Кременчугской епархии — «Кременчугский и Лубенский».

Решением Священного Синода от 17 ноября 2008 года архимандриту Владимиру (Орачёву) определено быть епископом Кременчугским и Лубенским. Хиротония совершена 22 ноября 2008 года.

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 24 ноября 2009 года архимандрит Тихон (Жиляков) избран епископом Кременчугским и Лубенским. Хиротония состоялась 29 ноября 2009 года. 18 февраля 2011 года епископ Тихон скончался. Временно управляющим Кременчугской епархией назначен архиепископ Полтавский и Миргородский Филипп.

14 июня 2011 года епископом Кременчугским и Лубенским избран архимандрит Николай (Капустин) (рукоположен 19 июня 2011 года).

Епископы 
 Евлогий (Гутченко) (25 ноября 2007 — 17 ноября 2008)
 Владимир (Орачёв) (22 ноября 2008 — 24 ноября 2009)
 Тихон (Жиляков) (29 ноября 2009 — 18 февраля 2011)
 Филипп (Осадченко) (19 февраля — 19 июня 2011) , архиеп. Полтавский
 Николай (Капустин) (с 19 июня 2011)

Монастыри 
 Антоние-Феодосиевский Потоцкий монастырь — мужской, Дмитровка;
 Козельщанский Рождество-Богородичный монастырь — женский, Козельщина.

Примечания

Ссылки 
 http://kremen-eparh.org/
 http://drevo-info.ru/articles/7791.html
 https://web.archive.org/web/20160304100509/http://panorama.pl.ua/tema_nomera/4122-doroga-ot-ateizma-k-vere.html
 

 
Епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата)
Культура Кременчуга
Появились в 2007 году на Украине
2007 год в Полтавской области
2000-е годы в Полтавской области
Организации, основанные в 2007 году